Boisen ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Theophilus Boisen (1876–1965), US-amerikanischer Theologe
 Axel Boisen (* 1967), dänischer Dokumentarfilmautor, -produzent und -regisseur
 Myles Boisen (* 1956), US-amerikanischer Musiker